Kallela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois